Ctenolepisma är ett släkte av insekter. Ctenolepisma ingår i familjen silverborstsvansar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silverborstsvansar
Ctenolepisma